Luís Carlos Correia Pinto — futebolista português
Luís Mesquita de Oliveira — futebolista brasileiro
Luiz Carlos Ferreira — futebolista brasileiro
Luís Trochillo — futebolista brasileiro
Luís Alberto da Silva Lemos — futebolista brasileiro
Luis Eduardo Almeida de Oliveira - político brasileiro
Professor Luizinho — político brasileiro
Luizinho e Limeira — dupla brasileira de música sertaneja

Outros 
Huguinho, Zezinho e Luisinho — personagens de desenho animado da Disney

Desambiguações de antropônimos
Hipocorísticos